

Sigle
Burrows-Wheeler Transform – Trasformata di Burrows-Wheeler (informatica)

Codici 
 BWT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Burnie (Tasmania) (Australia)

Aziende
 BWT AG – azienda di trattamenti idrici austriaca